Mata Larga kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mata Larga, Fortín, ort, Veracruz, 
 Mata Larga, Atoyac, ort, Veracruz, 
 Mata Larga, Paso del Macho, ort, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar